Hiëronymieten (OSH), kloosterorde, gesticht 14e eeuw
 Congregatio Sancti Hieronymi Aemiliani, katholieke broedercongregatie, gesticht 19e eeuw